Los elasmosáuridos (Elasmosauridae) fueron una familia extinta de plesiosaurios. Poseían un cuello largo y su registro se extiende desde el Jurásico Temprano al final del Cretácico. Su dieta se basaba en peces y cefalópodos con caparazón.

Tamaño 
Los ejemplares que aparecieron primero en el registro medían cerca de los 3 metros y al final del Cretácico alcanzaron los 14 metros, como Elasmosaurus. Sus cuellos fueron los más largos de todos los plesiosaurios, poseyendo de 32 a 71 vértebras cervicales. Su peso era de varias toneladas.

Taxonomía
La familia Elasmosauridae fue denominada por Edward Drinker Cope en 1869, usando como base al género Elasmosaurus.

Filogenia
Elasmosauridae (Cope, 1869) es un taxón basado en tallos definido en 2010 (y en estudios anteriores de manera similar) como "todos los taxones más cercanamente relacionados con Elasmosaurus platyurus que con Cryptoclidus eurymerus, Leptocleidus superstes, Plesiosaurus dolichodeirus o Polycotylus latipinnis".
 El cladograma que sigue a continuación, solo muestra las relaciones internas dentro de Elasmosauridae, basado en los resultados de O’Gorman et al. (2015) quien llevó a cabo el más inclusivo análisis filogenético a la fecha enfocándose en los elasmosáuridos.

Referencias

Enlaces externos 

 "Lepidosauromorpha: Elasmosauridae." Palaeos.com